Smedsede kan syfta på:

 Smedsede, Kyrkslätt
 Smedsede, Ekenäs